Vega de Ruiponce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Ruiponce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Vega de Ruiponce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar